Тласко () — топоним, встречающийся в Мексике. С языка науатль это можно перевести как: место для игры в мяч.

 Тласко — муниципалитет в штате Пуэбла;
 Тласко — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Тласко — муниципалитет в штате Тласкала;
 Тласко — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.